Mistrzostwa Świata w Snookerze 1951 (ang. 1951 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1951 roku w Tower Circus w Blackpool (Anglia).

W finale turnieju Anglik Fred Davis pokonał Szkota waltera Donaldsona 58–39.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzostwa Świata w Snookerze po raz drugi zostały rozegrane w Tower Circus w Blackpool (Anglia).
 Najwyższy break turnieju to 106 punktów Szkota waltera Donaldsona.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1951 w sporcie